Wilde Früchte steht für:

 Wilde Früchte (1954), französischer Film von Hervé Bromberger
 Wilde Früchte (1977), italienischer Film von Eriprando Visconti